Андрей Николаевич Ларионов (, Москва — 7 февраля 1963, там же) — учёный, электротехник.

Биография 
В 1919 году окончил МВТУ со званием инженер-электрик. Остался в МВТУ работать преподавателем. В 1924 году предложил схему трёхфазного выпрямителя на трёх полумостах на шести диодах, которая, в зависимости от схемы включения обмоток (звезда/треугольник) имеет две разновидности: «звезда-Ларионов» и «треугольник-Ларионов». Схема «звезда-Ларионов» применяется в авиационных, автотракторных, водных и др. генераторах бортового электроснабжения, в электроприводе и в других областях науки и техники. В 1930 году перешёл на работу преподавателем в МЭИ (c 1933 года профессор). Член-корреспондент АН СССР (с 1953 года). C 1953 года в Институте автоматики и телемеханики АН СССР (с 1969 — Институт проблем управления). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1959).

Похоронен на Введенском кладбище (6 уч.).

Примечания

Ссылки 
 Выдающиеся учёные — сотрудники ВЭИ. Андрей Николаевич Ларионов (1889—1963), чл.-корр. АН СССР, известный учёный в области электротехники, вёл также большую педагогическую работу (МВТУ, МЭИ).
 
 Морозов В. Г., Орлов И. Н., Мастяев Н. З. Инженер, исследователь, изобретатель. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР А. Н. Ларионова. // Вестник АН СССР, 1990, № 3, с. 121—123
 РГАНТД. Филиал в г. Самаре. Памятные даты. 16.07.2009: 120 лет со дня рождения Ларионова.
 Биография А. Н. Ларионова на сайте МЭИ

Инженеры-электрики
Электротехники России
Преподаватели МЭИ
Преподаватели МГТУ
Выпускники МГТУ
Сотрудники ИПУ РАН
Члены-корреспонденты АН СССР
Похороненные на Введенском кладбище